Indonesië
 Gunung Kaler (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Gunung Kaler (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam